Stockheim kan syfta på:

Geografio

Tyskland 

 Stockheim, Oberfranken – kommun i Landkreis Kronach, Oberfranken, Bayern, 
 Stockheim, Unterfranken – kommun i Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken, Bayern,